Die 19. Etappe der Tour de France 2014 fand am 25. Juli 2014 statt und führte von Maubourguet über 208,5 km nach Bergerac. Im Verlauf der Etappe gab es einen Zwischensprint nach 130,5 km sowie eine Bergwertung der vierten Kategorie. Damit zählte die Etappe als Flachetappe, es gingen 164 Fahrer an den Start.

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 Wertungen der 19. Etappe
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 19
201419
Maubourguet
Sport (Bergerac)